Big Bang (del seu nom en anglès Big Bang Theory), model cosmològic estàndard de l'univers
 The Big Bang Theory, sèrie de televisió de comèdia produïda als Estats Units
 Túnel de base del Brenner (del seu nom en alemany Brennerbasistunnel), túnel ferroviari projectat a través del Pas del Brenner entre Àustria i Itàlia
 Blau de bromotimol, compost químic usat com a indicador de pH
 BBT també és l'acrònim de Billy Bob Thornton, actor i productor de cinema dels Estats Units